Steensen ist der Familienname folgender Personen:

 André Steensen (* 1987), dänischer Radrennfahrer
 Bodil Steensen-Leth (* 1945), dänische Schriftstellerin
 Georg von Steensen (1734–1812), preußischer Generalleutnant
 Karl Steensen (1883–1957), deutscher Politiker (CDU)
 Otto-Dietrich Steensen († 2014), deutscher Verbandsfunktionär
 Thomas Steensen (* 1951), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Stensen